L'expression Pecan pie peut désigner:

 Une tarte aux noix de pécan qui se dit en anglais, pecan pie ;
 Une chanson d'Elvis Presley, Pecan Pie ;
 un court métrage, Pecan Pie.

en:Pecan Pie (film)